Евге́ний Миха́йлович Ивано́в:
 Иванов, Евгений Михайлович (1908—1996) — генерал-майор медицинской службы, начальник медицинской службы Военно-морского флота СССР.
 Иванов, Евгений Михайлович (1926—1994) — советский разведчик.